Victor Moldovan ist der Name folgender Personen:

* Victor Moldovan (Fußballspieler), rumänischer Fußballspieler 
 Victor Moldovan (Schauspieler) (1926–2007), rumänischer Schauspieler und Regisseur